

Geografia

Austria 
 Gutenstein – comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Gutenstein – ex comune ora frazione di Sigmaringen, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Slovacchia 
 Gutenstein – antico nome tedesco di Dobrá Voda, comune nel distretto di Trnava (Trnava)

Slovenia 
 Gutenstein – antico nome tedesco del comune di Ravne na Koroškem (Carinzia)